Han Peng (né en 1983), footballeur chinois
Han Peng (née en 1989), footballeuse chinoise